Strigea är ett släkte av plattmaskar. Strigea ingår i familjen Strigeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Strigea